Павел Любимович (Готлибович) Мартынов (, Кронштадт — 21 мая 1921, Симбирск) — русский общественный деятель, , -, известный своими исследованиями в области архивов и местной старины Симбирского края.

Биография 
Родился в Кронштадте  года в семье выходца из Эстляндской губернии немецкого происхождения, военно-морского инженера, впоследствии генерал-лейтенанта (1879) Мартынова (Мартингофа) Готлиба Юрьевича (Любима Андреевича; 1807—1881). 

В 1865 году окончил Ларинскую гимназию, в 1869 году — юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Начал службу в Петербургском окружном суде под руководством А. Ф. Кони. В 1872 году был переведён в департамент Министерства юстиции, с 1879 года служил в Оренбурге — участковым судьёй Оренбургского округа. С 1886 года — в Симбирском окружном суде, сначала уездным членом суда, а с 1899 года — товарищем председателя суда, заведовавшим гражданским отделением. Службу окончил в 1913 году. в чине действительного статского советника. В феврале — сентябре 1917 года возглавлял следственную комиссию по разбору и изучению архивов жандармских правлений и расследованию деятельности политической полиции в Симбирской губернии.

В 1887 году в Санкт-Петербурге была напечатана работа П. Л. Мартынова под названием «Права и обязанности присяжных заседателей». В 1892 году Мартынов подготовил проект Особого наказа для городских судей округа Симбирского окружного суда.

С момента основания в 1895 г. Симбирской губернской учёной архивной комиссии Павел Любимович принимал активное участие в её деятельности. В 1904 г. он был избран товарищем председателя комиссии, а с 1917-го по 1921 г. являлся её председателем. Своё первое научное сообщение «Об остатках старины в Симбирском уезде» П. Л. Мартынов сделал в 1895 году. В сообщении, наряду с описанием Симбирской засечной черты и обзором памятников по волостям, были приведены предания о возникновении населенных пунктов, происхождении их названий, обычаях и обрядах народов, населявших уезд, а также сведения о сохранившихся до того времени археологических памятниках. Сообщение, напечатанное в нескольких номерах газеты «Симбирские губернские ведомости», вызвало большой интерес и затем вышло отдельной брошюрой.

За первые десять лет работы в Архивной комиссии П. Л. Мартынов написал 12 работ по истории Симбирского края, среди которых две: «Город Симбирск за 250 лет его существования» (Симбирск, 1898) и «Селения Симбирского уезда» (Симбирск, 1904) — по признанию специалистов являются фундаментальными работами, «без которых трудно себе представить наше современное краеведение».

В 1897 году Мартынов выступил на заседании комиссии с сообщением о том, что им найдены неопровержимые доказательства того, что Симбирск как административный и военный центр был построен в 1648 году по повелению царя Алексея Михайловича боярином Богданом Матвеевичем Хитрово. На основании этого сообщения было принято решение о торжественном праздновании юбилея Симбирска. Это были первые торжества в истории города, посвященные его юбилею.
Сам Павел Любимович за свой научный труд был награждён золотым жетоном «В память 250-летия Симбирска», изготовленным петербургским ювелиром Шубертом по рисунку художника П. И. Пузыревского и утверждённым императором Николаем II.

С 1897 года Мартынов руководит работами по созданию Симбирского губернского исторического архива. В 1901—1904 годах он подготовил к изданию два тома архива Окружного Суда «Гражданские дела Буинского уезда» и «Архив Александра Петровича Языкова», включающие документы 17-19 веков и содержащие разнообразный материал для истории Симбирской губернии. К 1912 году Павлом Любимовичем были разобраны и изданы архивы симбирских дворян Павла Сергеевича Таушева, Сергея Александровича Пантусова и Александра Сергеевича Волкова.

В годы Гражданской войны в России Павел Любимович приложил немало усилий для спасения памятников истории и искусства, для развития музея Архивной комиссии и перевода его в Дом-памятник И. А. Гончарову. С 1918 года заведует историко-археологическим отделом Симбирского единого Народного музея. В эти годы Мартыновым были изучены и описаны архивы историка И. И. Пушкарева, князя В. И. Баюшева, симбирских дворян Ховриных и Симбирского Покровского монастыря. Весной и летом 1919 года Мартынову дважды предъявлялись обвинения в «сочувствии к белым и контрреволюционных действиях». В первый раз — Симбирской губернской чрезвычайной комиссией, а во второй раз — особым отделом Реввоенсовета Восточного фронта. Но оба раза Мартынов был оправдан, и все обвинения с него были сняты.

Умер Павел Любимович в Симбирске 21 мая 1921 г. Точное место захоронения не известно. По одной из версий он был похоронен на Воскресенском некрополе вместе с женой, по другой версии — на больничном кладбище в братской могиле из 4-х человек в Стрижёвом овраге, как инфекционный больной.

Библиография 
 «Права и обязанности присяжных заседателей» (1887)
 «Остатки Старины, сохранившиеся в Симбирском уезде» (1896)
 «Книга строельная города Синбирска. 161—162 гг. (1653—1654 г.)» (1897)
 «Город Симбирск за 250 лет своего существования» (1898)
 «Тагай упраздненный город Симбирского уезда» (1898)
 «Празднование двухсот пятидесятилетнего юбилея города Симбирска» (1899)
 «Потомки Ивана Сусанина в Симбирской губернии» (1901)
 «Боярин Богдан Матвеевич Хитрово — симбирский помещик» (очерк; 1901)
 «Опись Синбирска, Тагая и Синбирского уезда. 1678 г.» (1902)
 «Селения Симбирского уезда. Материалы для истории Симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде» (1903)
 «В память десятилетия Симбирской губернской ученой архивной комиссии» (Сборник под редакцией и со вступительной статьей П. Л. Мартынова; 1905)
 «Список последних помещиков Симбирской губернии» (не издавался)
 «Краткий словарь Симбирских деятелей и уроженцев, чем-либо выделившихся из общего уровня повседневной жизни» (издан в 2008 г.)

Семья 
Был женат на Наталье Петровне Прудниковой (1847—1912). Их дети:
 Наталья Павловна Фрейман (1874 — 1930-е) — замужем за участником революционного движения, членом Учредительного собрания от РСДРП(б), делегатом IX съезда РКП(б) Василием Николаевичем Фрейманом
 Евгения Павловна Покровская (1875 — ?) — замужем за участником Первой мировой войны и Белого движения штабс-капитаном Фёдором Ивановичем Покровским
 Владимир Павлович (1877—1960-е) — юрист
 Вера Павловна Померанцева (? — 1942) — замужем за военным инженером Владимиром Владимировичем Померанцевым
 Борис Павлович (1886 — ?) — юрист

Память 
В 1998 г. в дни празднования 350-летия Симбирска на здании бывшего Окружного Суда, где служил П. Л. Мартынов (ныне ул. Гончарова, дом 40/9), была открыта мемориальная доска:
Здесь в здании Окружного суда с 1886 г. по 1913 г. служил Павел Любимович Мартынов, юрист, общественный деятель, историк, исследователь местной старины
В сентябре 2017 году имя Павла Любимовича Мартынова присвоено читальному залу в новом здании Государственного архива Ульяновской области.

Примечания

Литература 
 Савич М. М. Павел Любимович Мартынов. — Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2005. — 48 с.
 Г. В. Романова, Л. А. Берч П. Л. Мартынов — основоположник судебного краеведения Симбирского края на рубеже XIX—XX вв. // Симбирский научный вестник № 2(4). — 2011.
 Н. С. Гауз Имена и факты к биографии П. Л. Мартынова. // Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития России. Выпуск шестой: межвузовский сборник научных трудов. — Ульяновск: УлГТУ, 2012.
 Н. С. Гауз Родословная рода Мартыновых: о службе и достоинстве. // Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития России. Выпуск девятый: межвузовский сборник научных трудов. — Ульяновск: УлГТУ, 2015.

Ссылки 
 Мартынов Павел Любимович в Чувашской энциклопедии
 Мартынов Павел Любимович на сайте Краеведы Симбирского-Ульяновского края
 И. Э. Сивопляс. Документальные материалы о российских немцах в личных фондах дореволюционного периода Государственного архива Ульяновской области // Российские немцы № 4(40) — 2004. — С. 12-13.
 Наталья Гауз Семейная традиция Мартыновых — служба ревностная и беспорочная // «Деловое обозрение» № 12(204) — декабрь 2014 г.

Общественные деятели Российской империи
Учёные по алфавиту
Историки по алфавиту
Краеведы Российской империи
Археографы Российской империи
Судьи Российской империи
Выпускники Ларинской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Действительные статские советники